

Geografia 
 Mentz – comune nella contea di Cayuga, Stato di New York, Stati Uniti d'America

Persone 
 Gabriel Mentz – calciatore brasiliano, difensore
 Marthinus Mentz – ex rugbista a 15, ex rugbista a 7 e allenatore di rugby a 15 sudafricano
 Willi Mentz – militare tedesco, uno dei responsabili dell'Olocausto durante la seconda guerra mondiale